Тачка — простий пристрій для транспортування вантажів.
 Тачка — сленгова назва автомобіля.
 «Тачки» — анімаційний фільм, представлений студією Волта Діснея та виготовлений студією Pixar
 «Тачки 2» — американський комп'ютерно-анімаційний мультфільм студії Піксар
 «Тачки» — автомобільне шоу телеканалу 1+1

Див. також 
 Тачівка — діалектна назва качалки.

Примітки